Cesare Cremonini ist der Name folgender Personen:

* Cesare Cremonini (Philosoph) (1550–1631), italienischer Naturphilosoph
 Cesare Cremonini (Sänger) (* 1980), italienischer Sänger